Freguesias de Évora, Portugal
 Nossa Senhora de Machede
 São Miguel de Machede

Desambiguações de topônimos